Рыбцы — многозначный термин.

 Рыбцы (лат. Vimba) — род рыб семейства карповых.

Топоним 
 Рыбцы — остановочный пункт Белорусской железной дороги. Находится в Пуховичском районе Минской области.
 Рыбцы — деревня в Минской области Белоруссии.
 Рыбцы — село в Сумском районе Сумской области Украины.
 Рыбцы — село в Прилукском районе Черниговской области Украины.
 Рыбцы — бывшее село (пригород Полтавы), в данное время входит в состав областного центра.